Tikveš (Bilje), naselje u općini bilje, Baranja, Hrvatska
 Tikveš (Makedonija), kotlina u Makedoniji